Bérigny peut faire référence à :
 Bérigny, village français de la Manche, en Basse-Normandie ;
 Charles Bérigny (1772-1842), ingénieur et député français.